Regno Unito
 Alford – villaggio dell'Aberdeenshire, Scozia
 Alford – parrocchia civile del Lincolnshire
 Alford – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Alford – città della contea di Jackson, Florida
 Alford – comune della contea di Berkshire, Massachusetts